Pontecorvo (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Frosinone
 Hertogdom Pontecorvo, een van de Kerkelijke Staten
 Vorstendom Pontecorvo (1806–1815), gecreëerd door Napoleon
 Ponte Corvo, een brug in de Italiaanse stad Padua
 Bruno Pontecorvo, Italiaans-Sovjet kernfysicus 
 Gillo Pontecorvo, Joods-Italiaans filmregisseur en scenarioschrijver
 Guido Pontecorvo, Italiaans geneticus